Az 1961-es gyorsaságimotoros-világbajnokság volt a MotoGP tizenharmadik idénye. A versenyzők az előző évekhez hasonlóan öt kategóriában küzdhettek meg egymással.

A szezon április 23-án, Spanyolországban kezdődött, és október 15-én, Argentínában ért véget.

Versenynaptár

Végeredmény

Pontozás

500 cm³

350 cm³

250 cm³

125 cm³

Források 

 Büla, Maurice & Schertenleib, Jean-Claude (2001). Continental Circus 1949-2000. Chronosports S.A. 
 

1961
Motogp